Hrvatska:
 Perna (Topusko), naselje u općini Topusko, Hrvatska
 Perna (uvala), uvala na južnoj strani otoka Hvara

BiH:
 Perna (Bosanska Krupa, BiH), naselje u općini Bosanska Krupa
 Perna (narod)